Шалимовка — топоним.

Россия 
 Шалимовка — деревня в Фатежском районе Курской области.
 Шалимовка — деревня в Верхнежёрновском сельском поселении Покровского района Орловской области.
 Шалимовка — деревня в Ивановском сельском поселении Покровского района Орловской области.
Шалимовка — река в Тверской области, бассейн Межи.

Украина 
 Шалимовка — село в Середино-Будском районе Сумской области.